Příjmení Pešl nosí více významných osobností:

 Antonín Pešl (1891–1942) – český novinář a publicista
 Josef Pešl (1922–???) – český a československý politik KSČ
 Zdeněk Pešl (1928–2009) – československý házenkář